Гарса () — испанская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Гарса, Валентина Л. — сценарист анимационного сериала «Симпсоны».
 
 Гарса, Грегори (род. 1991) — американский футболист, полузащитник.
 Гарса, Хайме (1954—2021) — мексиканский актёр и певец.
 Гонсалес Гарса, Роке — ВРИО Президента Мексики с 16 января 1915 по 10 июня 1915.
 Карранса де ла Гарса, Венустиано (1859—1920) — мексиканский государственный и политический деятель.

Топонимы 
 Гарса — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Гарса — округ, расположен в США, штат Техас.
 Сан-Николас-де-лос-Гарса — муниципалитет в мексиканском штате Нуэво-Леон.

Персонажи 
 Альберто Гарса — персонаж телесериала «Новый день», убийство которого становится завязкой сюжета.
 Младший капрал Данте Гарса — один из основных персонажей видеоигры «Killzone 2».
 Капрал Габриэль «Гэйб» Гарса — один из персонажей телесериала «Поколение убийц».

Прочее 
 Гарса — один из группы комекрудских языков.